Га́вриково — микрорайон Южного Бутова Юго-Западного административного округа города Москвы.

История 
Ранее на месте микрорайона находилась одноимённая деревня, основанная в XV веке. В XVI—XVII веках деревней владели Таракановы, затем Одоевские и Трубецкие.

В составе Москвы 
В 1984 году выходит указ о передаче нескольких населённых пунктов из Московской области в состав Москвы. В 2001 году выходит указ о сносе деревенских домов и постройки многоэтажных жилых домов типов П-44Т и П-3М.

Описание 
В микрорайоне построены дома типов П-44Т и П-3М, в центре расположены Гавриковские пруды — Средний и Верхний на реке Корюшке, притоке Цыганки. На территории района функционирует школа № 1981 (2 и 3 корпуса). Рядом с восточной границей расположено здание управы района Южное Бутово и торговые центры «Витте Молл» и «Виктория». Около южной границы микрорайона проходит эстакада Бутовской линии метро со станцией Бульвар Адмирала Ушакова. Со стороны Бартеневской улицы примыкает Бутовский лесопарк.

Транспорт 
В самом микрорайоне не имеется остановок общественного транспорта Москвы. Вблизи к северной и восточной границам построены остановки «Плавский проезд» и «Аллея Витте», маршруты — C1, 94, 165, 213.

Примечания 

Микрорайоны Москвы
Южное Бутово